Каньяда-Вельида (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 23.33 км². Население — 42 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля